Антипатър (; ) може да се отнася за:

 Антипатър (397–319 пр.н.e.), македонски пълководец по времето на Филип II
 Антипатър I († 287 пр.н.е.), цар на Македония
 Антипатър II Етезия († 279 пр.н.e.), цар на Македония
 Антипатър Идумейски († 43 пр.н.e.), римски управител на Юдея, баща на Ирод Велики
 Антипатър от Сидон (2 век пр.н.e.), гръцки писател
 Антипатър (син на Ирод) († 4 пр.н.e.), син на Ирод Велики
 Антипатър от Тарс († 129 пр.н.е.), гръцки философ
 Луций Целий Антипатър (* 180; † 120 пр.н.e.), римски историк и юрист
 Антипатър от Тир (80 пр.н.е.), стоически философ
 Антипатър Солунски (1 век н.е.), гръцки поет, автор на епиграми
 Елий Антипатър, гръцки софист 2/3 век